Kristina Magdalena av Pfalz-Zweibrücken, född 17 maj 1616 på Nyköpingshus i Södermanland, död 1662, markgrevinna av Baden-Durlach, var dotter till pfalzgreven Johan Kasimir av Pfalz-Zweibrücken av huset Wittelsbach och prinsessan Katarina av Sverige och syster till kung Karl X Gustav. Hon gifte sig 1642 med markgreve Fredrik VI av Baden-Durlach.

Biografi
Kristina Magdalena beskrivs som "ett ganska vackert och behagligt fruntimmer". Hon ska ha varit omtyckt av änkedrottning Maria Eleonora. Hon åtföljde Maria Eleonora på dennas resa till Tyskland 1631–1633.

År 1637 påbörjades äktenskapsförhandlingar ledda av Johan Adler Salvius för att arrangera ett äktenskap åt henne. Bland kandidaterna fanns bland andra "en ung och rik markis af Huntley" (1641). År 1641 besökte markgreve Fredrik VI av Baden-Durlach Sverige. Han blev vän med Kristina Magdalenas bror och accepterades av brodern som hennes man. Hennes bröllop fick uppskjutas flera dygn då slottet den 26 november 1642, kvällen före bröllopet, eldhärjades under en bal. Maken sökte en ställning i svenska armén men nekades då man helst undvek utländska furstar i armén och paret flyttade därför till Tyskland.

Alla Sveriges kungar från Adolf Fredrik och framåt är ättlingar till Kristina Magdalena, med undantag av ätten Bernadotte fram till Karl XV (dvs. Karl XIV Johan och Oscar I). Hon är därmed via sin mor, som var av ätten Vasa såsom sondotter till Gustav Vasa, en viktig länk mellan Vasaätten och de senare svenska kungaätterna Holstein-Gottorp och Bernadotte. För släktträd som reder ut detta, se ätten Bernadotte.
Hon är även stammoder till Maximilian IV Joseph av Bayern, m.fl. regenter i Europa.

Barn 
Hon fick åtta barn varav två är förfäder till svenska monarker.

 Fredrik Kasimir (1643–1644)
 Kristina (1645–1705)
∞ 1. 1665 Albert II, markgreve av Brandenburg-Ansbach (1620–1667) 
∞ 2. 1681 Fredrik I, hertig av Sachsen-Gotha-Altenburg (1646–1691)
 Eleonora Katarina (*/† 1646)
 Fredrik VII av Baden-Durlach, 1647–1709, gift med Augusta Maria av Holstein-Gottorp (→ Förfäder till svenska kungar av ätten Holstein-Gottorp, via dottern Albertina Frederika av Baden-Durlach som var mor till kung Adolf Fredrik av Sverige, och ätten Bernadotte, via Gustaf VI Adolfs mor Victoria av Baden som var såväl sondotter till Sofia av Sverige, Adolf Fredriks sonsondotter, som direkt ättling på fädernet i obruten manslinje till Fredriks och Augusta Marias son Karl III Wilhelm av Baden-Durlach)
 Karl Gustav av Baden-Durlach (1648–1703)
∞ 1677 prinsessan Anna Sophie av Braunschweig-Wolfenbüttel (1659–1742)
 Katarina Barbro (1650–1733)
 Johanna Elisabeth av Baden-Durlach, 1651-1680, gift med Johan Fredrik av Brandenburg-Ansbach (→ Förfäder till svenska kungar av ätten Bernadotte, via Karl XVs och Oscar IIs mor Josefina av Leuchtenberg som var deras dotterdotters sondotters dotterdotter, och även förfäder till Oscar II:s hustru Sofia av Nassau)
 Fredrika Eleonora (*/† 1658)

Anfäder

Referenser

Noter

Källor
 

Tyska markgrevinnor
Huset Wittelsbach
Födda 1616
Avlidna 1662
Kvinnor